Jacques Dumas peut désigner :
 Jacques Dumas (1908-1994), dit Marijac, dessinateur, scénariste et éditeur français de bande dessinée ;
 Jacques Dumas (1930-2015), architecte suisse ;
 Jacques Dumas, journaliste ayant publié des articles dans L'Ordre national, une publication antisémite pendant l'entre-deux-guerres ;
 Jacques Dumas (19?-1985), plongeur sous-marin français.

Voir aussi 
 Jacques-Marie Dumaz (1762-1839), homme politique français